Scottish Division One 1967/68 byla 95. ročníkem nejvyšší skotské fotbalové soutěže. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1968/69 se kvalifikoval tým Celtic FC, Veletržní pohár 1968/69 hrály týmy Rangers FC, Hibernian FC, Aberdeen FC a Morton FC. Účast v Poháru vítězů pohárů 1968/69 si zajistil Dunfermline Athletic FC.

Soutěže se zúčastnilo celkem 18 celků, soutěž se hrála způsobem každý s každým doma-venku (celkem tedy 34 kol) systémem podzim-jaro. Poslední dva celky přímo sestoupily.

Tabulka

Nejlepší střelci

Literatura 
 Magazín týdeníku "Kopaná-hokej" - "Fotbalový svět 1968"

Externí odkazy 
 

1967
Fotbal ve Spojeném království v roce 1967
Fotbal ve Spojeném království v roce 1968